Sedliště je obecně označení malého sídelního útvaru, často ve stísněných poměrech, původně seskupení dvou až tří usedlostí. 

Název Sedliště má více sídelních útvarů:

 Sedliště (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Sedliště (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Sedliště (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Sedliště (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Sedliště (Brniště) – osada obce Brniště v okrese Česká Lípa
 Sedliště (Čejetice) – část obce Čejetice v okrese Strakonice
 Sedliště (Jimramov) – část obce Jimramov v okrese Žďár nad Sázavou
 Sedliště (Vyskytná) – část obce Vyskytná v okrese Pelhřimov
 Staré Sedliště – obec v okrese Tachov
 Nové Sedliště – část obce Staré Sedliště v okrese Tachov
 Vysoké Sedliště – část města Planá v okrese Tachov

Reference

Externí odkazy